Доктор Мартинус Лоуренс де Вильерс, ; , , Западно-Капская провинция — , Веллингтон, там же) — южноафриканский , автор песни «Зов Южной Африки», служившей гимном ЮАР до 1994 года, а позднее включённой в состав нового гимна. В 1912—1930 годах был проповедником Нидерландской реформатской церкви ЮАР, а после этого и до своей смерти — профессиональный музыкант и композитор.

Биография 
Родители, Дирк де Вильерс и Тина Смит, сами были профессиональными музыкантами (отец к тому же — композитором церковной музыки для органа) и уже через три года после рождения сына основали в г. Веллингтон музыкальный институт. В этом институте мать обучала сына игре на пианино, а отец — на органе и скрипке, а также гармонии. Позднее он также обучился игре на кларнете и вместе с отцом играл в Веллингтонском оркестре медных инструментов.

С 1905 по 1970 г. он был преподавателем музыки в городке Вепенер в провинции Фри-Стейт, где он стал ключевой фигурой местной музыкальной жизни. Он основал духовой оркестр, давал уроки игры на различных музыкальных инструментах (фортепиано, скрипка, орган и кларнет), был органистом церковной общины, руководил церковным хором, для которого сочинял песни. На де Вильерса большое впечатление произвёл визит в город известного тогда южноафриканского композитора Босмана де Равелли, который одобрительно отозвался о его творчестве.

В те годы язык африкаанс всё ещё традиционно считался не самостоятельным языком, а грубым диалектом нидерландского языка, однако уже набирало силу движение сторонников его официального признания. В 1911 г. де Вильерс сочинил своё первое музыкальное произведение с текстом на языке африкаанс.

В 1912—1919 он работал в Глен-Линден, а с 1919 г. — в Симонстаде. Именно там в 1921 г. он сочинил музыку, на которую позднее были положены стихи «Зов Южной Африки» К. Я. Лангенховена и которая стала гимном ЮАР.

С 1911 г. был женат на Джемиме (Мимми) Сюзанне дю Плесси, которая родила ему двоих сыновей, один из которых стал музыкальным администратором, а второй дирижёром, и двоих дочерей.

Примечания

Литература 
 Feneysey, ds. S.F. 1930. Die Nederduits-Gereformeerde Gemeente Glen Lynden Gedurende 'n Honderd Jare 1829—1929. Kaapstad, Stellenbosch en Bloemfontein: Nasionale Pers, Beperk.
 Malan, Jacques P. 1980. Suid-Afrikaanse Musiekensiklopedie Deel I A-D. Kaapstad: Oxford University Press.
 Swart, dr. M.J. (voorsitter redaksiekomitee). 1980. Afrikaanse kultuuralmanak. Aucklandpark: Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge.

Ссылки 

Композиторы — авторы гимнов